Рубини () — итальянская фамилия.

 Рубини, Джамбаттиста (1642—1707) — итальянский куриальный кардинал.
 Рубини, Джованни Баттиста (1794—1854) — итальянский певец-тенор.
 Рубини, Иосиф Павлович (1793 — после 1862 года) — лектор итальянского языка в Московском университете, писатель.
 Рубини, Нуриэль (род. 1958) — американский экономист, профессор.
 Рубини, Серджо (род. 1959) — итальянский актёр и режиссёр.
 Рубини, Рафаэле (1817—1890) — итальянский математик.
 Рубини, Чезаре (1923—2011) — итальянский профессиональный ватерполист, баскетболист и баскетбольный тренер.